



Toponyme 

 Prudente de Morais, une municipalité de l'État du Minas Gerais.

Patronyme 

 Prudente de Morais ou Prudente José de Morais e Barros (1841-1902), le  du pays.

Patronyme brésilien